Grabatz steht für:

 Grabatz (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Grabaț, Dorf im Kreis Timiș, Banat, Rumänien, deutsch Grabatz